Naselja u Srbiji
 Bela Voda (Kruševac, Srbija), naselje u općini Kruševac
 Bela Voda (Prokuplje, Srbija), naselje u općini Prokuplje